Dean (cantor)
 Dean (Texas)
 Dean Valdivia (distrito)
 Furacão Dean
 Dean Guitars

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos